Los Arroyos kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Los Arroyos, Honduras, Copán,

Mexiko 

 Los Arroyos, Chiapas, Chicomuselo, 
 Los Arroyos, Puebla, Xicotepec,

Spanien 

 Navalquejigo, ort, Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar